Ilaqqat bezeichnet:
 Ilaqqat (Berg) (auch Ilaqqakajiit Qaqqaat), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilaqqat (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland